Hemlandssånger eller Hemlandssång kan syfta på:

 Hemlandssånger (1879) – en kyrkosångbok
 Hemlandssånger (1881) – en kyrkosångbok
 Hemlandssånger (1891) – en kyrkosångbok utgiven av Augustanasynoden i USA med första upplagan 1891
 Hemlandssång – en grupp av psalmer som handlar om längtan till himmelriket
 Hemlandssång – en sång i Nya sånger, se När sig solen döljer i moln och i dimma

Se även
 Hemlandstoner